Termenul Rio de la Plata poate să se refere la:

Locuri

Rio de la Plata, un estuar în S.U.A..

Bătălii

Bătălia de la Rio de la Plata, o bătălie între germani și englezi.

Filme

Bătălia de la Rio de la Plata (film), un film din Marea Britanie.